de schuilnaam van de Nederlandse verzetsstrijdster Gezina van der Molen
 een personage gespeeld door Wieteke van Dort
 een liedje op het album De lachende derde van de rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig
 een liedje van Marlene Maridjan